Gedung Surian (plaats), een plaats in Indonesië
Gedung Surian (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië